

Culture et société 
Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Mimas, un Géant ;
 Mimas fils d'Éole, père d'Hippotès ;
 , compagnon d'Énée.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Mimas est un satellite naturel de la planète Saturne.

Biologie 
 Mimas est un genre de papillons de la famille des sphingidés.
 Magneuptychia mimas est une espèce de papillons de la famille des nymphalidés (sous-famille des satyrinés).